Sierra Morena steht für:

 Sierra Morena, Mittelgebirge in Spanien
 Sierra Morena (Comarca), Comarca in der Provinz Jaén, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Sierra Morena (Kastilien-La Mancha), Comarca in der Provinz Ciudad Real, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien
 Sierra Morena (Schiff), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd (NDL) in Bremen